Epi - ilha do arquipélago de Vanuatu
Equipamento de proteção individual
Índice de Desempenho Ambiental (em inglês: Environmental Performance Index)
Exploding Plastic Inevitable — show experimental e alternativo de Andy Warhol
Juan Antonio San Epifanio — ex-jogador de basquete espanhol conheido como Epi

Desambiguações de siglas